L'habit fait le moine est le titre de plusieurs œuvres :

Romanesques 
 L'habit fait le moine (The Curse of the Bronze Lamp), roman policier américain de John Dickson Carr publié en 1945 (sous le pseudonyme de Carter Dickson)

Cinématographiques 
 L'habit fait le moine (Skinner's Dress Suit), film de 1926
 L'habit fait le moine, court métrage d'un réalisateur anonyme
 L'habit fait le moine (Kleider machen Leute), film de 1940
 L'habit fait le moine (The Zoot Cat), cartoon Tom et Jerry réalisé par Bill Hanna et Joe Barbera en 1944
  (Law and Disorder) de Charles Crichton (Law and Disorder), film de 1958 réalisé par Charles Crichton
 L'habit fait le moine, épisode de la série télévisée Les Cinq Dernières Minutes (1958)
 L'habit fait le moine (Zwei im Frack), court-métrage de 2001

Voir aussi 
 L'habit ne fait pas le moine